Cystotheca är ett släkte av svampar. Cystotheca ingår i familjen Erysiphaceae, ordningen mjöldagg, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Mjöldagg
Cystotheca